Ел Гарабатал има више значења:

 Ел Гарабатал (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гарабатал (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гарабатал (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гарабатал (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гарабатал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику